Anglia
Ludlow – település Angliában, Shropshire grófságban

Amerikai Egyesült Államok
 Ludlow – település Kalifornia államban
 Ludlow – település Colorado államban
 Ludlow – település Illinois államban
 Ludlow – település Iowa államban
 Ludlow – település Kentucky államban
 Ludlow – település Maine államban
 Ludlow – település Massachusetts államban
 Ludlow – település Missouri államban
 Ludlow – település Pennsylvania államban
 Ludlow – település Philadelphia államban
 Ludlow – település Dél-Dakota államban
 Ludlow – település Vermont államban